Mom Rajawongse (หม่อมราชวงศ์, abreviado en idioma tailandés ม.ร.ว. y transliterado a nuestro alfabeto M.R. y traducido como El/La Honorable) es el título nobiliario por el que se llama a los hijos de quienes llevan el título Mom Chao en la casa real en Tailandia. Al igual que su padre Mom Chao, los Mom Rajawongse usan su verdadero apellido.

Aunque por la distancia generacional del rey del que descienden, ya no son considerados parte de la realeza sino ciudadanos comunes, todavía pueden usar este título especialmente dedicado para ellos.

En el trato informal se les suele llamar Khun Chai(m) /Khunying(f) (คุณชาย.../คุณหญิง...).

Cultura de Tailandia

de:Thailändische Adelstitel #Bürgerliche Titel
en:Thai royal and noble titles #Mom Rajawongse